Швейцария принимала участие во всех современных Олимпийских играх начиная с Игр в Афинах в 1896 году. Швейцария бойкотировала Олимпийские игры в Мельбурне в 1956 году, но на соревнованиях по конному спорту, которые проходили в Стокгольме несколькими месяцами ранее, Швейцария была представлена командой по выездке, которая смогла завоевать бронзовую медаль.

Швейцария дважды была хозяйкой зимних Олимпийских игр: в 1928 и 1948 годах. Обе Олимпиады прошли в городе Санкт-Мориц.

За время выступления на Олимпийских играх швейцарские спортсмены завоевали 185 олимпийских медалей на летних Олимпиадах и 138 медалей на зимних. Больше всего медалей швейцарские спортсмены завоевали в соревнованиях по горнолыжному спорту, гимнастике и бобслею.

Национальный олимпийский комитет Швейцарии был образован в 1912 году и принят в МОК в том же году.

Медальный зачёт

Медали на летних Олимпийских играх

Медали на зимних Олимпийских играх

Медали по летним видам спорта

Медали по зимним видам спорта

Ссылки 
 Статистика на Sports-reference.com 
 Швейцария на официальном сайте Олимпийского движения